Tanche peut faire référence à :

 la Tanche, un poisson d'eau douce ;
 la Tanche, une variété d'olives spécifique à la région Nyonsaise ;
 La Tanche un navire français inauguré en 1918 et naufragé en 1940.
 Tanche, sainte de l'église catholique morte en 637.